Arriguttia — род пластинчатоусых жуков из подсемейства Dynastinae. Неотропика (Бразилия, Гайана, Французская Гвиана). 2 вида.

Описание
Среднего размера жуки (14-16 мм). Тело широкое, овальное. Основная окраска чёрная или красновато-коричневая От близких родов отличается следующими признаками: клипеус с урезанной вершиной и прямой, сверху субквадратный; с небольшим вдавлением на диске. Средние тазики широко раздвинуты, не соприкасаются. Самцы отличаются увеличенными передними ногами и крупными коготками.

Виды 

 Arriguttia bolivari  Martínez, 1968
 Arriguttia brevissima (Arrow, 1911)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ratcliffe B.C. (1985). Key to the New World Genera of Adult Cyclocephalini.
 BioLib Taxon profile — Cyclocephalini Laporte de Castelnau, 1840

Дупляки